Sonja Vectomov (née le ) est une musicienne électronique tchèque-finlandaise et une compositrice qui descend d'une famille enracinée dans le monde de musique classique. Vectomov est mariée à l'auteur américain et le chef d'orchestre David Woodard. Ses parents sont Vladimír Večtomov et Sonja Vectomov.

Éducation
Au début des années 2000, Vectomov a étudié à l'Université des Arts de Norwich, où elle a obtenu un baccalauréat ès arts avec mention Honneurs en 2005.

Carrière
Les premières expériences musicales de Vectomov ont débuté au cours des années 80 en Finlande et ont comporté de la musique concrète avec des magnétophones à la maison, quatre années d'interprétation et de tournée avec le chœur d'enfants Vox Aurea sous la direction de Kari Ala-Pöllänen, et des études de violon et de piano Enfants à Keski-Suomen konservatorio, où son père Vladimír Večtomov a enseigné la guitare classique. Son grand-père Ivan Večtomov, également compositeur, était violoncelliste de la Philharmonie tchèque pendant 22 ans, et son oncle était le violoncelliste Saša Večtomov.

Au milieu des années 1990, Vectomov s'installe à Prague pour assumer une première chaise de violon avec l'orchestre Pražský studentský sous la direction de Mirko Škampa. En parallèle, elle surveillait les scènes de musique électronique en Finlande et en Angleterre.

Lamprophrenia
Le titre de l'album expérimental de Vectomov est son autoportrait portemanteau des mots grecs lampron (lumineux) et phrenia (esprit). L'album comporte des compositions électroniques avec chant, et est considéré comme imprévisible et « plein de retournements inattendus ».

Le premier single « Two in One », pour lequel Mika Johnson a réalisé un clip avec la première danseuse Jana Andrsová, « raconte une histoire de mort et de transfiguration, le karma interspécifique et la conscience végétale—cette première libération des impulsions Lamprophrenia avec des rythmes de synthétiseurs nucléopatriphobes, le violon, L'alto, l'harmonica, la mandoline et les intonements consumés de Vectomov ».

Divers
Comme ses deux parents, Vectomov est pédagogue. Elle a conçu et enseigné des ateliers de musique pour les jeunes à risque et les enfants roms désavantagés à Kutná Hora, en République tchèque.

Vectomov fait son apparition dans H*art On, le film documentaire d'Andrea Culková de 2016 sur l'écrivain pratiquement inconnu Milada Součková du début du  et son mari, Zdeněk Rykr, peintre de l'époque Devětsil.

Notes et références

Liens externes
 
Uneventful Records, Sonja Vectomov
Sonja Vectomov, "Two in One" (YouTube), 2016, 3:34 min.

Naissance en mai 1979
Naissance à Hradec Králové
Musicienne tchèque
Musicienne finlandaise du XXIe siècle
Musicienne de musique électronique
Pédagogue finlandais
Naissance en Tchécoslovaquie